Hawker Engineering (1920-1934) – wytwórnia lotnicza
 Hawker Siddeley Company (1934-1977) – wytwórnia lotnicza
 Hawker (Australia Południowa) – miejscowość w Australii Południowej